Гергё Ловренчич (; 1 сентября 1988, Сольнок, Венгрия) — венгерский футболист, вингер клуба «Хайдук» (Сплит) и сборной Венгрии. Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов.

Клубная карьера 

Ловренчич начал карьеру в клубе «Будафоки», игравшем во втором, а затем в третьем венгерском дивизионе. По окончании сезона о покинул команду и присоединился к клубу «Печ». Гергё отыграл за «работяг» три сезона в чемпионате Венгрии, после чего подписал контракт с «Ломбардом». 16 июля 2011 года в матче против «Уйпешта» он дебютировал за новую команду. 6 августа в поединке против «Капошвар Ракоци» Ловренчич забил свой первый гол за «Ломбард». 5 мая 2012 года в матче против «Ференцвароша» он сделал «дубль».

Летом 2012 года Гергё на правах аренды перешёл в польский «Лех». 18 августа в матче против хожувского «Руха» дебютировал в польской Экстраклассе. В этом же поединке Ловренчич забил свой первый гол за новую команду. В дебютном сезоне он помог команде завоевать второе место и руководство «Леха» выкупило его трансфер. В 2015 году Гергё помог клубу выиграть чемпионат и Суперкубок Польши.

Летом 2016 года он вернулся на родину, подписав контракт с «Ференцварошом». 16 июля в матче против «Халадаша» Гергё дебютировал за новую команду. 6 мая 2017 года в поединке против МТК Ловренчич забил свой первый гол за «Ференцварош». В составе клуба он трижды стал чемпионом Венгрии и завоевал национальный кубок. Летом 2021 года Ловренчич перешёл в сплитский «Хайдук». 17 июля в матче против «Локомотива» он дебютировал в чемпионате Хорватии. 3 октября в поединке против «Осиека» Гергё забил свой первый гол за «Хайдук».

Международная карьера 
6 июня 2013 года в товарищеском матче против сборной Кувейта Ловренчич дебютировал за сборную Венгрии. 11 октября 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Греции Гергё забил свой первый гол за национальную команду.

В 2016 году Ловренчич в составе сборной принял участие в чемпионате Европы во Франции. На турнире он сыграл в матчах против команд Португалии и Бельгии.

В 2021 году Ловренчич принял участие в чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матчах против Португалии, Франции и Германии.

Голы за сборную Венгрии

Достижения 

Командные

 «Лех»
 Победитель Экстраклассы — 2014/2015
 Обладатель Суперкубка Польши — 2015

 «Ференцварош»
 Победитель чемпионата Венгрии (3) — 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 Обладатель Кубка Венгрии — 2016/2017

Личная жизнь 
 Его брат Балаш также футболист, нападающий Дьёр.
 Его жена Катаржина имеет польское происхождение.
 У него двое сыновей. Натан родился в мае 2017 года, а его второй ребёнок родился 12 сентября 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Gergő Lovrencsics profile at magyarfutball.hu
 Profile at HLSZ

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Игроки ФК «Печ»
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Ломбард»
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит